Processus uncinatus (von  und ) steht für:

 den Uncus corporis, einer von zwei Höckern auf der kranialen Fläche des Körpers der Halswirbel 3–7
 den Hakenfortsatz der Bauchspeicheldrüse
 den Processus uncinatus ossis ethmoidalis, der Hakenfortsatz des Siebbeins an der lateralen Wand der Nasenhöhle
 kaudal gerichteter Fortsatz an den vorderen Rippen der Vögel, siehe Vogelskelett